Els gracilicuts (Gracilicutes) són un clade proposat per Cavalier-Smith amb la creença que comprèn els tàxons dels proteobacteris, els planctobacteris (que comprendria Chlamydiae i Planctomycetes), els esfingobacteris (que comprendria els bacteris verds del sofre i Bacteroidetes i les espiroquetes. És un clade de gramnegatius que es va separar dels altres bacteris just abans de la pèrdua evolutiva de la càpsula i just després de l'evolució dels flagels.

Seguidament hi ha el cladograma segons la hipòtesi de Cavalier-Smith:

Bacteris